Gooch peut faire référence à : 
 Amy Gooch, informaticienne canadienne.
 Joe Gooch (né en 1977), guitariste anglais. 
 Jon Gooch (né en 1984), artiste britannique de musique électronique. 
 Lynden Gooch (né en 1995), joueur international américain de soccer.
 Nicky Gooch (né en 1973), patineur de vitesse sur piste courte britannique.
 Thomas Gooch (1674–1754), évêque anglais.
 William Gooch (1770-1792), astronome britannique.

  (1965-), militant politique anti-corruption britannique.
  (1816–1889), politicien britannique.
  (1802–1856), membre du Parlement du Royaume-Uni.
  (1750–1802) peintre anglais.